Радіонов — прізвище. Жіноча форма — Радіонова.

Відомі носії 
 Радіонов Артем Миколайович (*1983) — український футболіст, захисник, зараз — дитячий тренер.
 Радіонов Володимир Веніамінович (*1938) — радянський російський футболіст, тренер та спортивний функціонер, виступав на позиції захисника.
 Радіонов Володимир Олександрович (1988—2015) — український військовослужбовець, солдат Національної гвардії України, доброволець полку «Азов».
 Радіонов В'ячеслав Денисович (?-2022) — український військовик (старший лейтенант). Герой України (2022, посмертно)
 Радіонов Євген Вікторович (*1990) — український футболіст.

 Радіонова Валентина Іванівна (1926—?) — українська радянська діячка, новатор виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Радіонова Вікторія — українська художниця.
 Радіонова Зоя Антонівна (1915—2016) — український режисер-документаліст.